De Grand Prix-wegrace van Japan 1990 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1990. De race werd verreden op 25 maart 1990 op het Suzuka International Racing Course nabij Suzuka, Japan.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1990
Japan
Sport in Kansai
Prefectuur Mie